Лихвинцев — фамилия; имеет женскую форму Лихвинцева.
 Лихвинцев, Лев Александрович (1913—1973) — советский футболист, вратарь, мастер спорта СССР.
 Лихвинцев, Павел Николаевич (1895—1918) — русский рабочий-революционер начала XX века, большевик, секретарь исполкома Совета и военный комиссар города Ижевска. См. также 
 Улица Лихвинцева — одна из центральных улиц Ижевска, расположена в Октябрьском районе города.